Veemarkt, een gelegenheid waar vee verhandeld wordt
 Een plein of straat genoemd naar de veehandel, zie ook Veemarkt (doorverwijspagina)
 Beestenmarkt (Delft)
 Beestenmarkt (Deventer)
 Oude Beestenmarkt (Gent)
 Beestenmarkt (Goes)
 Beestenmarkt (Leiden)